KLU steht für:
 Kühne Logistics University, Wirtschaftshochschule in Hamburg
 Flughafen Klagenfurt (IATA-Code)

KLu steht für:
 Koninklijke Luchtmacht, die Niederländischen Luftstreitkräfte

Klu ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Rose Klu († 2008), gambische Strafvollzugsbeamtin

klu steht für:
 Klao (ISO-639-3-Code), Kru-Sprache in Liberia

Siehe auch:

 CLU

Abkürzung